Trebujena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Trebujena (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Trebujena (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar